Мофат има више значења:
 Округ Мофат (Колорадо)
 Мофат (Колорадо)